Kat Walsh, née le  à New York, est une avocate américaine spécialisée en droit des licence de logiciels, est à ce jour membre du conseil d'administration de la Free Software Foundation depuis le , ancienne présidente du conseil d'administration de la Wikimedia Foundation entre 2012 et 2013. Elle faisait partie de l'équipe qui a rédigé la dernière révision majeure de la famille de licences Creative Commons, achevée en  avec la publication des licences 4.0.

Biographie 
Née en 1982, elle est diplômée en 2005 d'un B.A. en musique et en mathématiques de l'Université Stetson de DeLand (Floride) puis d'un doctorat en droit à l'Université George Mason de Washington D.C..

Elle vit dans la région de la baie de San Francisco.

Notes et références

Sources

Voir aussi

Article connexe 
 Wikimedia Foundation

Lien externe 
 Creative Commons staff 2014

Membre du conseil d'administration de la Wikimedia Foundation
Naissance en octobre 1982
Wikimédien américain
Avocat américain